Les Ormes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Les Ormes (Vienne) im Département Vienne
Les Ormes (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Les Ormes-sur-Voulzie im Département Seine-et-Marne

als Namenszusatz:
Villers-les-Ormes, ehemalige Gemeinde im Département Indre